Frank Sveid (Sweijd) est un designer belge, artiste, également auteur en psychologie, dentiste assistant et professeur suppléant (1973-1980, Vrije Universiteit Brussel) et cuisinier diplômé, né en 1944 à Montreux.

Carrière 

Sveid expose à 17 ans à la galerie Dorekens, à Anvers  des peintures, à l'huile, humides qu'il laisse flotter au gré du vent. 

En 1969, il est candidat en Médecine à Université libre de Bruxelles (VUB), et en 1971il est diplômé dentiste à Université Libre de Bruxelles. Il devient prothèsiste dentaire à la VUB, puis professeur (suppléant) chargé de cours  (prothèse en parodontologie). De 1975 à 1979, à l'Université Libre de Bruxelles, il obtient des publications dans des revues internationales. Il dépose 29 brevets en quarante ans.

En 1998, il obtient un diplôme de cuisinier. . En 2000, il produit et lance dans des enseignes belges un produit appelé Végétartare , un filet américain végétal, vendu notamment chez Delhaize et Carrefour.

Aimant la technique et l'art, il développe, une gamme de produits dans le domaine du design. Les séries d’objets créées par Frank Sveid, comme entre autres un tire-bouchon , sortent d’ateliers de fine mécanique et de haute technologie de la région de Liège. 

Il est l'auteur d'un ouvrage dans le domaine de la psychologie, aux éditions Chronique Sociale. Dans ce livre, il met en avant l'importance, pour l'enfant lors de la puberté, de la jouissance d'un territoire, comme défini par Konrad Lorenz. Il introduit des notions nouvelles, comme celle de la « domination affective », moyen qui permet à l'adolescent de « contre-dominer » ses parents, pour autant que ceux-ci aient une « sensibilité complémentaire » spécifique à ce type de comportement. Il élargit également les notions d'engagement et de sacrifice, par une nouvelle approche, qu'il appelle la « plus value affective et fictive », ou pvaf. Cette plus-value pourrait être le résultat d'engagements et de sacrifices successifs.

Réalisations marquantes 

 Tire-bouchon (2004), Parthoens
 Couverts (2005) Metal Inject
 Charnières cachées (2005)
 Porte-manteau (2007)
 Boîtes en carton (2007)
 Bureau (2008).
 Poignées de tiroirs (2009).
 Plat (2009)
 Fauteuil inox-cuir (2010)
 Tiroirs flottants (2011)
 Lampe sur pied (2012)
 Charnières pour des boîtes de Harry Winston (2012)
 Fauteuil en Alu-toile (2012)

Expositions

Expositions collectives
1988   	Casa Frollo / Biennale de Venise, exposition Belgique.
1987 	Articulture 2, Mariemont.
1986	Internationale Sculpturale, Dendermonde
1985	Galerij Tussenwater, Rotterdam
		Art Aujourd’hui, Huy.
1984	Aspects de la Sculpture Contemporaine Espace CITY II, Bruxelles.
		Galerie Franche-Comté, Tourinnes la Grosse.
1982	Atelier 340, Bruxelles
1984  	Exposition Salon d’Art Contemporain de Montrouge. Paris
1962	Exposition Galerie Dorekens, expérimentations.

Expositions personnelles
1988 	Galerie des  Riches Claires, Bruxelles.
1988 	Mirano Continental, Bruxelles
1987	Poudrière, Bruxelles
1985       A.Galerie, Bruxelles
1983       Galerie Alexandra Monet, Bruxelles

Design
2012       Exposition Aperto-Chiuso, Bruxelles
2010	Exposition De nieuwe lichting, Vlaanderen Design.
2008	Sélection, Le Talent du Luxe, Paris 2008
1990       Design Galerie de Belgique, Bruxelles

Bibliographie
Designer Belge, Livre Groupe, 2010
Introduction à la parodontologie, De Sikkel, 1978, Anvers.

Notes et références

Lien externe 
 
  Site personnel

Designer belge
Naissance en 1944